Sankt Lars kan syfta på

 Sankt Lars (–258), ett helgon som var diakon och kristen martyr i Rom
 Sankt Lars kyrkoruin – en kyrkoruin i Sigtuna
 Sankt Lars kyrkoruin, Visby – en kyrkobyggnad (ruin) i Visby
 Sankt Lars sjukhus – i Lund
 Sankt Lars (stadsdel) –  en "stadsdel" i södra Lund
 Sankt Lars socken – en socken i Hanekinds härad i Östergötland
 Sankt Lars landskommun – tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1911
 Sankt Lars municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1894–1911 
 Linköpings S:t Lars församling – en församling i Linköpings stift
 Linköpings Sankt Lars distrikt –  ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län
 Sankt Lars församling, Skara stift – tidigare församling - 1500-talet
 Sankt Lars katolska församling – en romersk-katolsk församling i Uppsala

Se även
 Sankt Lars kyrka – flera olika i Finland och Sverige